WASP-75 — звезда, которая находится в созвездии Водолей на расстоянии приблизительно 848 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики

Планетная система

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Водолея

Ссылки 
 WASP-75 в Энциклопедии экстрасолнечных планет
 WASP-75 на сайте Планетные системы

Планетные системы
SuperWASP